Toponímia:
 Ashley (Dakota del Nord)
 Ashley (Illinois)
 Ashley (Indiana)
 Ashley (Ohio)
 Ashley Heights, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord 
 Biografies:
 Ashley Benson (Long Beach, 1989), model i actriu de cinema i televisió estatunidenca 
 Ashley Cole (Londres, 1980), futbolista anglès 
 Mary-Kate i Ashley Olsen (Sherman Oaks, 1986), bessones i actrius estatunidenques 
 Ashley Grimes (Dublín, 1957), futbolista irlandès que ocupava la posició de migcampista i de defensa 
 Ashley Massaro (Babylon, Nova York, 1979), model i lluitadora professional estatunidenca 
 Ashley Roberts (Phoenix, Arizona, 1981), cantant i ballarina de Pussycat Dolls 
 Ashley Simmons (1986), lluitadora professional nord-americana 
 Ashley Tisdale (1985, Deal, Nova Jersey), actriu, cantant i model estatunidenca
 Ashley Young (Stevenage, Hertfordshire, Anglaterra, 1985) és un futbolista anglès, d'origen jamaicà
 Anthony Ashley Cooper (1671, Londres - 1713, Nàpols), 3r comte de Shaftesbury, polític i filòsof anglès 
 Warwick Ashley Davis (Epsom, Surrey, 1970), actor còmic anglès 
 Ian Ashley, pilot de curses automobilístiques britànic que va arribar a disputar curses de Fórmula 1 
 Miscel·lània:
 Nus Ashley, nus desenvolupat per Clifford W. Ashley al voltant de 1910 
 The Ashley Book of Knots, manual de realització de nusos